6. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 12. – 21. ledna ve Švédsku.

Mistrovství se zúčastnilo 16 mužstev, rozdělených do čtyř skupin po čtyřech týmech. Z každé skupiny postoupila první dvě mužstva do play off. Týmy, které vypadly ve čtvrtfinále, hráli o 5. - 8. místo. Mistrem světa se stalo Československo, které ve finále porazilo Dánsko 14:11.

Výsledky a tabulky

Skupina A 

 Švédsko -  Polsko 26:16 (9:7)

12. ledna 1967 - Malmö

 Jugoslávie -  Švýcarsko 26:11 (16:3)

12. ledna 1967 - Helsingborg

 Švédsko -  Švýcarsko 19:16 (10:8)

13. ledna 1967 - Kristiansand

 Jugoslávie -  Polsko 22:17 (14:8)

13. ledna 1967

 Jugoslávie -  Švédsko 21:17 (8:9)

15. ledna 1967 - Malmö

 Polsko -  Švýcarsko 20:18 (12:11)

15. ledna 1967 - Landskrona

Skupina B 

 SRN -  Norsko 22:16 (12:9)

12. ledna 1967 - Luleå

 Maďarsko -  Japonsko 30:25 (16:14)

12. ledna 1967 - Kiruna

 SRN -  Japonsko 38:27 (17:12)

13. ledna 1967 - Kiruna

 Maďarsko -  Norsko 15:11 (7:7)

13. ledna 1967 - Malmberget

 SRN -  Maďarsko 29:23 (17:13)

15. ledna 1967 - Malmberget

 Japonsko -  Norsko 21:17 (11:7)

15. ledna 1967 - Luleå

Skupina C 

 Rumunsko -  NDR 14:14 (7:7)

12. ledna 1967 - Stockholm

 SSSR -  Kanada 28:9 (17:4)

12. ledna 1967 - Örebro

 Rumunsko -  Kanada 27:3 (9:1)

13. ledna 1967 - Borlänge

 SSSR -  NDR 22:17 (12:8)

13. ledna 1967 - Eskilstuna

 Rumunsko -  SSSR 15:13 (7:9)

15. ledna 1967 - Stockholm

 NDR -  Kanada 37:6 (20:3)

15. ledna 1967 - Köping

Skupina D 

 ČSSR -  Francie 25:10 (10:2)

12. ledna 1967 - Göteborg

 Dánsko -  Tunisko 27:6 (16:4)

12. ledna 1967 - Vänersborg

 ČSSR -  Tunisko 23:10 (13:4)

13. ledna 1967 - Falköping

 Dánsko -  Francie 9:8 (2:3)

13. ledna 1967 - Halmstadt

 ČSSR -  Dánsko 24:14 (13:7)

15. ledna 1967 - Helsingborg

 Francie -  Tunisko 16:7 (7:4)

15. ledna 1967 - Skara

Čtvrtfinále 
 Československo -  Švédsko 18:11 (9:3)

17. ledna 1967 - Helsingborg
Branky:František Brůna 6, Václav Duda 3, Vojtěch Mareš 3, Ladislav Beneš 2, Jaroslav Konečný 2, Rudolf Havlík 1, Martin Gregor 1 - Hard 5, Karrström 2, Kock 2, Hodin 1, Nedvall 1

ČSSR: František Arnošt - Martin Gregor, Vojtěch Mareš, Rudolf Horváth, Ladislav Beneš, Václav Duda, František Brůna, Jaroslav Konečný, Rudolf Havlík
Švédsko: Lindblom, Olsson (od 23. minuty) - Danell, Hard, Kämpendahl, Hodin, Karrström, Nedvall, Kock, Jarlenius

 Dánsko -  Jugoslávie 14:13 (6:5)

17. ledna 1967 - Kristiansand

 Rumunsko -  Maďarsko 20:19 (13:12)

17. ledna 1967 - Linköping

 SSSR -  SRN 19:16 (10:7)

17. ledna 1967 - Stockholm

Semifinále 
 Československo -  Rumunsko 			19:17 (11:10)

19. ledna 1967 Västerås
Branky: Václav Duda 7, Rudolf Havlík 4, Jaroslav Konečný 3, František Brůna 2, Ladislav Beneš 1, Bedřich Ciner 1, Vojtěch Mareš 1 - Gheorghe Gruia 2, Ghiţă Licu 2, Hans Moser 2, Roland Gunesch 1, Josef Jakob 1

ČSSR:František Arnošt, Jaroslav Škarvan - Martin Gregor, Vojtěch Mareš, Anton Frolo, Ladislav Beneš, Bedřich Ciner, Václav Duda, František Brůna, Jaroslav Konečný, Rudolf Havlík
Rumunsko: Mihai Redl, Cornel Penu - Josef Jakob, Hans Moser, Mircea Costache II, Cornel Oţelea, Ghiţă Licu, Gheorghe Gruia, Gheorghe Goran, Cristian Gaţu, Roland Gunesch

 Dánsko -  SSSR 17:12 (9:8)

19. ledna 1967

Finále 
 Československo -  Dánsko 14:11 (8:8)

21. ledna 1967 - Västerås
Branky: František Brůna 4, Jaroslav Konečný 4, Václav Duda 3, Vojtěch Mareš 2, Rudolf Havlík - Christiansen 4, Gaard 2, Vodsgaard 2, Kaae, Lund, Svendsen.
Rozhodčí: Thorild Janerstam (SWE)
Diváků: 8 000

ČSSR: František Arnošt, Jaroslav Škarvan - Ladislav Beneš, František Brůna, Bedřich Ciner, Václav Duda, Anton Frolo, Martin Gregor, Rudolf Havlík, Jaroslav Konečný, Vojtěch Mareš.

Dánsko: Holst - Christiansen, Gaard, Jörgensen, Jürgens, Kaae, Lund, Max Nielsen, Svendsen, Vodsgaard.

O 3. místo 
 Rumunsko -  SSSR 21:19pp (8:11)

21. ledna 1967 - Västerås

O 5. - 8. místo 
 Švédsko -  Maďarsko	21:19 (11:10)

18. ledna 1967 - Karlskrona

 SRN -  Jugoslávie 31:30pp (14:12)

18. ledna 1967 - Göteborg

O 5. místo 
 Švédsko -  SRN 	24:22 (12:10)

20. ledna 1967 - Eskilstuna

O 7. místo 
 Jugoslávie -  Maďarsko 24:20 (9:10)

20. ledna 1967

Nejlepší střelci

Konečné pořadí

Kvalifikace

Evropa

Skupina A 

 ČSSR a Norsko postoupilo na mistrovství světa.

Skupina B 

 SRN a Švýcarsko postoupilo na mistrovství světa.

Skupina C 

 NDR a SSSR postoupili na mistrovství světa.

Skupina D 

 Dánsko a Polsko postoupilo na mistrovství světa.

Skupina E 

 Maďarsko a Francie postoupili na mistrovství světa.

Skupina F 

 Jugoslávie postoupila na mistrovství světa.

Amerika 

 Kanada postoupila na mistrovství světa.

Reference

Externí odkazy 
 (de) Ergebnisse der Handball-WM 1967
 (de) http://bundesligainfo.de/Archiv/WM/WM1967.php
 (en) Oficiální stránky IHF
 (en) Sportovní statistiky

Mistrovství světa v házené mužů
Házená v roce 1967
Házená ve Švédsku
Sportovní události v Göteborgu